Ангелович — українське прізвище.

 Андрій Ангелович (1766-1820) — правник-адвокат
 Антін (Ангелович) — ректор Львівського університету (1796—1797). Єпископ Української Греко-Католицької Церкви, брат Андрія.

Українські прізвища
Прізвища на -ич